Drosedow bezeichnet:

 Orte in Mecklenburg-Vorpommern:
 Drosedow (Loitz), ein Ortsteil der Stadt Loitz
 Drosedow (Wustrow), ein Ortsteil der Gemeinde Wustrow

 deutsche Namen von Orten in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Drozdowo (Darłowo) (ehemals Drosedow, Kreis Schlawe/Pommern)
 Drozdowo (Rymań) (ehemals Drosedow, Kreis Kolberg/Pommern)

Drosedow ist der Name eines Adelsgeschlechts, siehe Drosedow (Adelsgeschlecht)